Суперкубок Італії з футболу 2005 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 2005 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубка Італії «Інтернаціонале».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

2005
Італія
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Серпень 2005
2005 в італійському спорті